Feodora (griech. doron für ‚Gabe‘, ‚Geschenk‘ und theos für ‚Gott‘) steht für: 
 einen weiblichen Vornamen: siehe hierzu Feodora (Vorname)
 ein Markenname des Schokoladenproduzenten Hachez

Siehe auch:
 Feodora II